Irish Republican Army, meglio conosciuta come IRA. È l'organizzazione che il Dáil Éireann riconobbe nel 1919 come esercito della Repubblica Irlandese, durante la Guerra d'indipendenza (1919-1921).
Altre organizzazioni paramilitari irlandesi dopo il 1922 si proclamarono legittime eredi dell'Esercito repubblicano e presero la denominazione di "Irish Republican Army":
Irish Republican Army (1922-1969)
Official Irish Republican Army (1969-2010)
Provisional Irish Republican Army (1969-2005)
Continuity Irish Republican Army (1986- )
Real Irish Republican Army (1997- )